Aleksiej Nikołajewicz Siłajew, ros. Алексей Николаевич Силаев (ur. 4 stycznia 1984 w Gorkim) – rosyjski skoczek narciarski, reprezentant klubu Moskwa WVSM.

Pierwszy występ w międzynarodowych zawodach zaliczył 28 grudnia 2001 w Engelbergu podczas konkursu Pucharu Kontynentalnego. 26 stycznia 2002 podczas mistrzostw świata juniorów w Schonach im Schwarzwald na średniej skoczni zajął 13. miejsce. Pierwsze punkty w zawodach PK zdobył 15 lutego 2003 w Eisenerz, kiedy był 23.

Debiut w Pucharze Świata i pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata zdobył 29 listopada 2003 na skoczni Rukatunturi w Ruce, kiedy był 12. Było to jak dotąd jedyne miejsce Siłajewa w czołowej 30. zawodów Pucharu Świata.

W 2006 został powołany do rosyjskiej kadry A na sezon 2006/2007.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1984
Ludzie urodzeni w Niżnym Nowogrodzie